En Pologne, Stara Wieś (littéralement le vieux village en polonais) est le nom de :

 dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Stara Wieś.

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Stara Wieś, dans le powiat d'Aleksandrów Kujawski,
 Stara Wieś, dans le powiat d'Inowrocław.

 dans la voïvodie de Łódź
 Stara Wieś, dans la gmina de Krośniewice, dans le powiat de Kutno,
 Stara Wieś, dans la gmina de Kutno, dans le powiat de Kutno,
 Stara Wieś, dans le powiat de Piotrków,
 Stara Wieś, dans le powiat de Radomsko,
 Stara Wieś, dans le powiat de Rawa Mazowiecka,
 Stara Wieś, dans le powiat de Sieradz.

 dans la voïvodie de Lublin
 Stara Wieś, dans le powiat de Biłgoraj,
 Stara Wieś, dans le powiat de Chełm,
 Stara Wieś, dans le powiat de Hrubieszów,
 Stara Wieś, dans le powiat de Krasnystaw,
 Stara Wieś, dans la gmina de Łęczna, dans le powiat de Łęczna,
 Stara Wieś, dans la gmina de Puchaczów, dans le powiat de Łęczna,
 Stara Wieś, dans le powiat de Puławy,
 Stara Wieś, dans le powiat de Radzyń Podlaski.

 dans la voïvodie de Lubusz
 Stara Wieś.

 dans la voïvodie de Mazovie
 Stara Wieś, dans le powiat de Białobrzegi,
 Stara Wieś, dans le powiat de Grójec,
 Stara Wieś, dans le powiat de Lipsko,
 Stara Wieś, dans le powiat de Mińsk,
 Stara Wieś, dans le powiat d'Otwock,
 Stara Wieś, dans le powiat de Piaseczno,
 Stara Wieś, dans le powiat de Pruszków,
 Stara Wieś, dans le powiat de Przasnysz,
 Stara Wieś, dans le powiat de Siedlce,
 Stara Wieś, dans le powiat de Żyrardów.

 dans la voïvodie d'Opole
 Stara Wieś, dans le powiat de Głubczyce.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Stara Wieś, dans le powiat de Limanowa,
 Stara Wieś, dans le powiat de Miechów,
 Stara Wieś, dans le powiat de Nowy Sącz.

 dans la voïvodie de Poméranie
 Stara Wieś.

 dans la voïvodie de Silésie
 Stara Wieś, dans la commune de Wilamowice, dans le powiat de Bielsko-Biała.